Sezona Formule 1 2018 je devetinšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 25. marca 2018 z dirko za , končala pa 25. novembra 2018 z enaindvajseto dirko sezone za . Dirkaški naslov je osvojil Britanec Lewis Hamilton, moštvenega pa Mercedes.

Dirkači in moštva

|-
|rowspan="2"| Scuderia Ferrari
|style="background:#eaecf0; text-align:center" rowspan="2"|Ferrari
|rowspan="2"|SF71H
|rowspan="2"|Ferrari 062 EVO
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|5
| Sebastian Vettel
|align="center"|
|-
|style="text-align:center"|7
| Kimi Räikkönen
|align="center"|
|-
|rowspan="2"| Sahara Force India F1 Team
|style="background:#eaecf0; text-align:center" rowspan="2"|Force India-Mercedes
|rowspan="2"|VJM11
|rowspan="2" nowrap|Mercedes M09 EQ Power+
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|11
| Sergio Pérez
|rowspan="2" align="center"|  Nicholas Latifi
|-
|style="text-align:center"|31
| Esteban Ocon
|-
|rowspan="2"| Haas F1 Team
|style="background:#eaecf0; text-align:center" rowspan="2"|Haas-Ferrari
|rowspan="2"|VF-18
|rowspan="2"|Ferrari 062 EVO
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|8
|nowrap| Romain Grosjean
|align="center"|
|-
|style="text-align:center"|20
|nowrap| Kevin Magnussen
|align="center"|
|-
|rowspan=2| McLaren F1 Team
|style="background:#eaecf0; text-align:center" rowspan=2|McLaren-Renault
|rowspan="2"|MCL33
|rowspan="2"|Renault R.E.18
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|2
|nowrap| Stoffel Vandoorne
|rowspan="2" align="center"|  Lando Norris
|-
|style="text-align:center"|14
|nowrap| Fernando Alonso
|-
|rowspan="2"|
|style="background:#eaecf0; text-align:center" rowspan="2"|Mercedes
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|Mercedes M09 EQ Power+
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|44
| Lewis Hamilton
|align="center"|
|-
|style="text-align:center"|77
| Valtteri Bottas
|align="center"|
|-
|rowspan="2"| Aston Martin Red Bull Racing
|style="background:#eaecf0; text-align:center" rowspan=2 nowrap|Red Bull Racing-TAG Heuer
|rowspan="2"|RB14
|rowspan="2" nowrap|TAG Heuer
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|3
| Daniel Ricciardo
|align="center"|
|-
|style="text-align:center"|33
| Max Verstappen
|align="center"|
|-
|rowspan="2"|
|style="background:#eaecf0; text-align:center" rowspan=2 nowrap|Renault
|rowspan="2"|R.S.18
|rowspan="2"|Renault R.E.18
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|27
| Nico Hülkenberg
|align="center"|
|-
|style="text-align:center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|align="center"|
|-
|rowspan="2" nowrap| Alfa Romeo Sauber F1 Team
!rowspan=2 nowrap|Sauber-Ferrari
|rowspan="2"|C37
|rowspan="2"|Ferrari 062 EVO
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|9
|nowrap| Marcus Ericsson
|rowspan="2" align="center"|  Antonio Giovinazzi
|-
|style="text-align:center"|16
| Charles Leclerc
|-
|rowspan="2"| Red Bull Toro Rosso Honda 
|style="background:#eaecf0; text-align:center" rowspan="2" nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda
|rowspan="2"|STR13
|rowspan="2"|
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|10
| Pierre Gasly
|align="center"|
|-
|style="text-align:center"|28
| Brendon Hartley
|align="center"|
|-
|rowspan="2"| Williams Martini Racing
|style="background:#eaecf0; text-align:center" rowspan="2"|Williams-Mercedes
|rowspan="2"|FW41
|rowspan="2"|Mercedes M09 EQ Power+
|rowspan="2" style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|18
| Lance Stroll
|rowspan="2" align="center"|  Robert Kubica
|-
|style="text-align:center"|35
| Sergej Sirotkin
|-
| colspan="8" style="background-color:#EAECF0; text-align:center" |Viri:
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstralija
| Albert Park
| 25. marec
|
|
|
|
| Poročilo
|-
! 2
|  Bahrajn
| Bahrain
| 8. april
|
|
|
|
| Poročilo
|-
! 3
|  Kitajska
| Shanghai
| 15. april
| 
|  Daniel Ricciardo
|  Daniel Ricciardo
|  Red Bull-TAG Heuer
| Poročilo
|-
! 4
|  Azerbajdžan
| Baku
| 29. april
|  Sebastian Vettel
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes 
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 13. maj
|  Lewis Hamilton
|
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes 
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monaco
| 27. maj
|  Daniel Ricciardo
|  Max Verstappen
|  Daniel Ricciardo
|  Red Bull-TAG Heuer
| Poročilo
|-
! 7
|  Kanada
| Montreal
| 10. junij
|  Sebastian Vettel
|  Max Verstappen
|  Sebastian Vettel
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 8
|  Francija
| Paul Ricard
| 24. junij
|  Lewis Hamilton
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes 
| Poročilo
|-
! 9
|  Avstrija
| Red Bull Ring
| 1. julij
|  Valtteri Bottas
|  Kimi Räikkönen
|  Max Verstappen
|  Red Bull-TAG Heuer
| Poročilo
|-
! 10
|  V. Britanija
| Silverstone
| 8. julij
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Ferrari 
| Poročilo
|-
! 11
|  Nemčija
| Hockenheimring
| 22. julij
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes 
| Poročilo
|-
! 12
|  Madžarska
| Hungaroring
| 29. julij
|  Lewis Hamilton
|  Daniel Ricciardo
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes 
| Poročilo
|-
! 13
|  Belgija
| Spa
| 26. avgust
|
|  Valtteri Bottas
|
|
| Poročilo
|-
! 14
|  Italija
| Monza
| 2. september
|  Kimi Räikkönen
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 15
|  Singapur
| Marina Bay
| 16. september
|  Lewis Hamilton
|  Kevin Magnussen
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 16
|  Rusija
| Soči
| 30. september
|  Valtteri Bottas
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 17
|  Japonska
| Suzuka
| 7. oktober
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes 
| Poročilo
|-
! 18
|  ZDA
| Americas 
| 21. oktober
|
|
|
|
| Poročilo
|-
! 19
|  Mehika
| México
| 28. oktober
|  Daniel Ricciardo
|  Valtteri Bottas
|  Max Verstappen
|  Red Bull-TAG Heuer
| Poročilo
|-
! 20
|  Brazilija
| Interlagos 
| 11. november
|  Lewis Hamilton
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes 
| Poročilo
|-
! 21
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 25. november
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes 
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Konstruktorsko prvenstvo

Sklici 

2018
2018 v športu